Голянищево — название нескольких населённых пунктов:
 Голянищево — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Голянищево — деревня в Вачском районе Нижегородской области.